Francesca da Rimini; or, The Two Brothers – cortometraggio del 1908 di James Stuart Blackton 
The Brothers o The Two Brothers – cortometraggio del 1909 della Essanay
The Two Brothers – cortometraggio del 1910 diretto da D.W. Griffith
The Two Brothers – cortometraggio del 1911 diretto da Percy Stow
The Two Brothers – cortometraggio del 1913 diretto da Rollin S. Sturgeon